Per aspera ad astra  – locuzione latina
Per aspera ad astra  – VHS/DVD musicale di Mia Martini del 1996
Per aspera ad astra  – album dei Põhja-Tallinn del 2012
Per aspera ad astra  – album degli Stars of the Lid del 1998
Per aspera ad astra – film del 1981

Pagine correlate 
Ad astra per aspera (disambigua)